Juvigny, település Franciaországban, Aisne megyében
Juvigny, település Franciaországban, Haute-Savoie megyében
Juvigny, település Franciaországban, Marne megyében
Juvigny-sous-Andaine, település Franciaországban, Orne megyében
Juvigny-sur-Loison, település Franciaországban, Meuse megyében
Juvigny-sur-Seulles, település Franciaországban, Calvados megyében
Juvigny-le-Tertre, település Franciaországban, Manche megyében
Juvigny-sur-Orne, település Franciaországban, Orne megyében
Juvigny-en-Perthois, település Franciaországban, Meuse megyében